Jagaraga (Buana Pemaca)
 Jagaraga (Kuripan)
 Jagaraga (Sawan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing